Montblanc (Espanha) — município da província de Tarragona, Catalunha
Montblanc (Hérault) — comuna francesa da Occitânia
Monblanc — comuna francesa da Occitânia, departamento de Gers
Montblanc (marca) — companhia alemã de produtos do cotidiano
Monte Branco — Mont Blanc em  francês; a mais alta montanha dos Alpes e da União Europeia

Desambiguações de topônimos